

События 
 В Риме введены должности военных трибунов с консульской властью (tribuni militum consulari potestate), избираемых в центуриях.
 Военные трибуны с консульской властью Авл Семпроний Атратин, Луций Атилий Луск и Тит Клелий Сикул. Через 3 месяца сложили полномочия. Затем интеррекс Тит Квинкций Барбат. Консулы-суффекты Луций Папирий Мугилан и Луций Семпроний Атратин.
 Демократический переворот в Акраганте под руководством философа Эмпедокла.
 444/443 — афинский архонт-эпоним Пракситель.
 444/443 — 429 — Перикл (сын Ксантиппа; мать Перикла была родственницей Клисфена) (490—429) ежегодно избирался стратегом Афин. Союз с сицилийскими городами.
 Постановка Эсхилом трагедии Прометей прикованный.

Родились 
 Антисфен (ум. 370/360 до н. э.) — древнегреческий философ, родоначальник и главный теоретик кинизма, одной из самых знаменитых сократических школ.

См. также

Примечания